Een verkeersweg:
 N754 (België)
 N754 (Frankrijk)
 N754 (Nederland), zie Provinciale weg 754

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing